Сергей Борисович Бахмустов (19 июля 1953 — 25 сентября 2020, Саранск) — ученый, краевед, культуролог, публицист, художник. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия. Кандидат культурологических наук, доцент кафедры культурологии Мордовского университета имени Н. П. Огарева. Член Союза журналистов России. Лауреат Государственной премии Республики Мордовия в области публицистики. Автор более 200 работ по истории русской культуры и церкви Мордовии, биографических материалов об известных деятелях Мордовии.
Художник-оформитель Мордовского книжного издательства. Выпустил первую электронную книгу «Монастыри Мордовии как социально-культурный феномен истории региона» (2001 год).

Семья 
С супругой Тамарой Сергеевной воспитал троих детей.

Библиография 
 Бахмустов, Сергей Борисович. Монастыри Мордовии / С. Бахмустов. — Саранск : Морд. кн. изд-во, 2000.
 Бахмустов, Сергей Борисович. Старый Саранск [Текст] / Сергей Бахмустов. — Саранск : Центр образовательных технологий, прикладной и проф. этики : Константин Шапкарин, 2015
 Бахмустов, Сергей Борисович. Православие в мордовском крае : ист. — культурол. аспект / С. Б. Бахмустов. — Саранск : тип. «Красн. Окт.», 2006 (Саранск : Респ. тип. «Красный Октябрь»).
 Бахмустов, Сергей Борисович. Историческая повседневность [Текст] : социальная, юридическая, экономическая и культурная практика мордовского края / С. Б. Бахмустов. — Саранск : [б. и.], 2011. — 158, [1] с. : ил., портр.; 20 см. — (Серия «Время здравого смысла»).; ISBN 978-5-7493-1608-7
 Бахмустов, Сергей Борисович. Из истории духовной культуры Мордовского края : краевед. очерки / С. Б. Бахмустов. — Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 2006
 Бахмустов, Сергей Борисович. Храмы Мордовии [Текст] / С. Б. Бахмустов. — Саранск : Константин Шапкарин : Дом народных ремесел, 2015.
 Бахмустов, Сергей Борисович. Православные приходские храмы Мордовии [Текст] : энциклопедический словарь-справочник / С. Б. Бахмустов. — Саранск : Респ. тип. «Красный Октябрь», 2015. — 361, [2] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 22 см; ISBN 978-5-7493-1817-3
 Бахмустов, Сергей Борисович. Староакшинские помещики : из истории родового гнезда Огаревых и Сатиных / С. Б. Бахмустов. — Саранск : Крас. Октябрь, 2004
 Бахмустов, Сергей Борисович. Разорванное ожерелье [Текст] : [о старом Саранске] / С. Бахмустов, В. Лаптун. — Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1991.
 Бахмустов, Сергей Борисович. Историческая мозаика : социальная, юридическая, экономическая и культурная повседневность мордовского края / С. Б. Бахмустов, О. В. Танимов. — Рузаевка : Рузаевский печатник, 2011
Бахмустов, Сергей Борисович.
 Городовые воеводы: к истории административно-правового устроения Посурья и Примокшанья [Текст] / С. Б. Бахмустов, Е. В. Фролкина. — Саранск : Тип. «Красный Октябрь», 2013.
 Бахмустов, Сергей Борисович. Чуфаровский Свято-Троицкий монастырь в прошлом и настоящем / С. Бахмустов; Под ред. игумена Лазаря (Туркина). — Саранск : Изд-во Морд. ун-та, 2000.
 Саранская епархия, 1991—2001 / [Сост. С. Б. Бахмустов]. — Саранск, 2001 (Тип. «Крас. Окт.»).
 Православная Мордовия в лицах : Материалы к энцикл. «Православ. Мордовия» / Авт.-сост. С. Б. Бахмустов. — Саранск : Тип. «Красный Октябрь», 2000
 «К привычкам бытия вновь чувствуя любовь…» [Текст] : гастрономические пристрастия Пушкина / [сост. С. Б. Бахмустов, Ю. А. Жулин]. — Саранск : [б. и.], 2010. — 126 с.

Примечания 

Краеведы России